Hetian Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Liuduzhai, sockenhuvudort, Hunan, 
 Hetian (socken i Kina), Guangxi, 

Robotskapade Kinaförgreningar